Эдн Арнарсон (, род. 31 августа 1981 года) — исландский пловец-спинист. Участник трёх Олимпиад. Первый, и по состоянию на 2017 год единственный призёр чемпионата мира по плаванию от Исландии.

Карьера 
Первым успехов в карьере Эдна Арнарсона стала победа на чемпионате Европы на короткой воде 1998 года в Шеффилде, где он быстрее всех проплыл дистанцию 200 метров на спине. Через год в Лиссабоне исландец выиграл уже два золота, как на стометровке, так и на дистанции в два раза длиннее.

В 2000 году Эдн дебютировал на Олимпийских играх. Там он участвовал в двух видах программы: на двухсотметровке вольным стилем он вышел в полуфинал где стал пятнадцатым, а на такой же дистанции на спине исландец вышел в финал, где занял четвёртое место.

В 2001 году на первенстве мира в Фукуоке Эдн завоевал две медали. Он стал вторым на стометровке и третьим на дистанции в два раза длиннее. Эти медали стали первым в истории Исландии на мировых плавательных первенствах. По состоянию на 2015 год ни один исландский спортсмен не смог повторить достижения Эдна Арнарсона на чемпионатах мира.

На Олимпиаде в Афинах Эдн выступил только на дистанции 50 метров вольным стилем, но занял в этой дисциплине только 54 место.

Через четыре года в Пекине Эдн был знаменосцем сборной на церемонии открытия, а в рамках плавательной программы он выступил на стометровках вольным стилем и на спине, но не смог преодолеть барьер первого раунда.

Ссылки 
 

Пловцы Исландии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по плаванию